Salah (, ), udtales [sˤɑlɑːħ]) er et arabisk eller muslimsk fornavn, efternavn og mellemnavn.

Personer med navnet 
 Salah (danser) – (aka:Salah Benlemqawanssa) fransk hip-hop danser
 Salah Abou Seif – egyptisk filminstruktør
 Salah Aboud Mahmoud – irakisk officer
 Salah Abdel Sabour – egyptisk digter – redaktør – dramatiker og essayist
 Salah Abdel-Shafi – palæstinensisk økonom og ambassadør
 Salah Abdul Rasool Al Blooshi – bahrainer der tilbageholdes i USA da han er mistænkt for terror
 Salah Abu Seif – egyptisk filminstruktør
 Salah Ahmed Ibrahim – sudanesisk forfatter – digter og diplomat
 Salah Ali Al-Ghali – guvernøren i de sydlige darfur
 Salah 'Ali Qaru – yemenitter der tilbageholdes USA da han er mistænkt for terror
 Salah Amin – egyptisk fodboldspiller
 Salah Assad – algerisk håndboldspiller og træner
 Salah Bakour – algerisk fodboldspiller
 Salah Al Bandar – britisk-sudanesisk mand kendt for sin rolle i afsløringen af Bandargate skandalen i Bahrain
 Salah Bin Al Hadi Asasi – tuneser der tilbageholdes USA da han er mistænkt for terror
 Salah Bouchekriou – algerisk håndboldspiller og træner
 Salah Choudhury – bangladeshisk journalist
 Salah Dessouki – egyptisk olympisk fægter
 Salah Edin – Abid Tounssi – nederlandsk-marrokansk rapper 
 Salah Ezzedine – libanesisk erhvervsmand der er mistænkt for pyramidespil
 Salah Gaham – algerisk-fransk mand der var de første dødsoffer under urolighederne i Frankrig i 2005
 Salah Goudjil – algerisk politiker
 Salah Al-Hamdani – irakisk digter – skuespiller og dramatiker
 Salah Hissou – marrokansk langdistanceløber
 Salah Jadid – syrisk general og politisk figur i Baath Partet – og landets de facto leder fra 1966-1970
 Salah Jahin – egyptisk digter – lyriker – dramatiker og tegner
 Salah Khalaf – (Abu Iyad) – tidligere PLO.
 Salah Larbès – algerisk fodboldspiller
 Salah Mansour – egyptisk filmskuespiller
 Salah Mejri – tunesisk basketballspiller
 Salah el-Moncef – kuwaitisk digter og forfatter
 Salah Nasr – tidligere chef for egyptens efterretningstjeneste
 Salah Omar Al-Ali – tidligere irakisk politiker – diplomat og ambassadør
 Salah Qoqaiche – pensioneret marokkansk langdistance-maratonløber
 Salah Ragab – egyptisk trommeslager og jazzmusiker
 Salah Salem – egyptisk militær officer og politiker
 Salah Samadi – algerisk fodboldspiller
 Salah Shehade – palæstinensisk medlem af Hamas
 Salah Sid – algerisk-britisk radiopersonlighed
 Salah Soliman – egyptisk fodboldspiller
 Salah Soltan – emuslimsk lærd og professor
 Salah Stétié – libanesisk forfatter og digter der skriver på fransk
 Salah Suheimat – jordansk politiker og medlem af jordans parlament
 Salah Taher – egyptisk maler
 Salah Tarif – israelsk politiker
 Salah Zulfikar – egyptisk filmskuespiller

Mellemnavn 
 Ahmed Salah Abdelfatah – nederlandsk skuespiller med fransk-marrokanske rødder
 Ahmad Salah Alwan – irakisk fodboldspiller
 Ahmed Salah Hosny – egyptisk fodboldspiller
 Ali Salah Hashim – irakisk fodboldspiller
 Mohamed Salah Zaray – tunesisk politiker
 Mohamed Salah Mzali – tunesisk pædagog – historiker og politiker

Efternavn 
 Asher Salah – israelsk historiker og oversætter
 Arturo Salah – chilensk fodboldspiller med palæstinensiske
 Hussein Ahmed Salah – djiboutisk langdistanceløber
 Ibrahim Salah – egyptisk fodboldspiller
 Luay Salah – an egyptisk fodboldspiller
 Maha Naji Salah – yemensk forfatter
 Mahmud Salah – aserbajdsjansk musiker
 Trish Salah – libanesisk-canadisk feministisk forfatter – pædagog og aktivist
 Raed Salah – israelsk politiker
 Yiḥyah Salaḥ – yemensk rabbiner – forfatter og videnskabsmand

Se også 
 Beni Salah
 Ibn al-Salah sunnimuslimsk imam
 Salah (flertydig)
 Salah ad-Din
 Saleh (navn)